

Sigle 
 Failure Detector – modello di sincronia per sistemi distribuiti sviluppato da Chandra e Toueg nel 1995
 Field Desorption – 9voadesorbimento di campo, tecnica di ionizzazione in spettrometria di massa
 Fire Department – negli U.S.A.: Dipartimento dei Vigili del Fuoco (Nelle sigle insieme all'iniziale del nome della città – es: FDNY)
 Flight Director – direttore di volo
 Floppy disk – supporto di memorizzazione
 Flying Dutchman – barca a vela

Codici 
 FD – codice vettore IATA di Thai Air Asia
 FD – codice ISO 3166-2:UY del dipartimento di Florida (Uruguay)

Altro 
 FD – targa automobilistica di Fulda (Germania) 
 Statistica F-D – statistica di Fermi-Dirac della distribuzione dei fermioni